Всемирный легкоатлетический финал 2009 года прошёл 12 и 13 сентября на стадионе Kaftanzoglio Stadium в Салониках, Греция. Это был седьмой и последний по счёту финал.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты

Всемирные легкоатлетические финалы